Thüringen (deelstaat), de huidige Duitse deelstaat en een deel van Duitsland tussen 1920 en 1934
Koninkrijk Thüringen (tot 531)
Hertogdom Thüringen (tot de late 7e eeuw)
Landgraafschap Thüringen (tot 1440)
Thüringse staten, een aantal staatjes in het Duitse Rijk (tot 1920)
Thüringen (Vorarlberg), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
Thüringers (in het Nederlands vaak ook zonder umlaut geschreven), de volksstam van de Thüringen 
SMS Thüringen, Duitse slagschip van de Kaiserliche Marine.